Суперкубок Казахстана по футболу 2016 () — 9-й розыгрыш Суперкубка Казахстана, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Премьер-лиги и обладатели Кубка Казахстана предыдущего сезона. Матч состоялся 8 марта 2016 года на стадионе «Астана Арена» в городе Астана. В нём встретились победитель чемпионата Казахстана сезона 2015 — «Астана» и обладатель Кубка Казахстана сезона 2015 — «Кайрат».

Судейская бригада 
Для проведения турнира Федерацией футбола Казахстана был приглашён арбитр ФИФА из Узбекистана Равшан Ирматов. Боковыми судьями выступили соотечественники Ирматова Абдухамидулло Расулов и Жахонгир Саидов.

Ход матча 
Основное и дополнительное время матча, как и год назад, закончилось нулевой ничьей. Начинали серию послематчевых пенальти футболисты «Астаны». Со счётом 4:5 победу в серии одержал футбольный клуб «Кайрат».

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Казахстана по футболу 2015
 Кубок Казахстана по футболу 2015

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Казахстана

Суперкубок Казахстана
Футбол в Казахстане в 2016 году
Суперкубок Казахстана по футболу
Март 2016 года
События 8 марта
Спортивные соревнования в Астане
Национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2016